SRG steht als Abkürzung für:
 das IATA-Kürzel vom indonesischen Flughafen Semarang
 Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, siehe SRG SSR
 Spektr-RG, ein russisch-deutsches Weltraumobservatorium und ein Forschungsprojekt der Röntgenastronomie
 StadtRadio Göttingen, Bürgersender in Niedersachsen
 Schwarz-Rot-Gold, die Farben der Flagge der Bundesrepublik Deutschland
 Schieberegister
 Super Rare Games, ein britischer Computerspielpublisher
 Stark regulärer Graph, ein Spezialfall des regulären Graphen aus der Graphentheorie

SRG